Zoil (en llatí Zoilus, en grec antic Ζώϊλος) fou l'autor de diverses medalles i monedes per al rei Perseu de Macedònia, en les quals el seu nom hi va quedar gravat de manera que no admet dubte la seva autoria. Són considerats treballs notables.

Referències 

Orfebres de l'antiga Grècia